Romániában több épületet is Știrbei-palotának neveznek:
Știrbei-palota (Bukarest), 1833–1835 között épült Barbu Știrbei havasalföldi fejedelem számára
Știrbei-palota (Buftea), 1850–1864 között épült, ugyancsak Barbu Știrbei számára
Știrbei-palota (Sinaia), 1874–1875 között épült Ioan Florescu és felesége, Alina Știrbei számára
Știrbei-palota (Dormánfalva), 1914-ben épült George Știrbei herceg számára
Știrbei-palota (Brassó), 1923–1926 között épült Barbu Știrbey herceg számára